Miejscowość w Polsce:
 Zatonie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Złocieniec
Części miast:
 Zatonie – osiedle Bogatyni
 Zatonie – osiedle administracyjne Zielonej Góry, do 31 grudnia 2014 wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Zielona Góra